Claude Debussy
4492 Debussy
Rana debussyi

Desambiguação